Hry mohou označovat:
 množné číslo od hra
 Hry Star Treku
 Hry Commonwealthu
 Hry dobré vůle
 Hry dámským pěšcem
 Hry o Marii
 Hry bez hranic

sport
 Panhelénské hry
 Olympijské hry
 Antické olympijské hry
 Letní olympijské hry
 Zimní olympijské hry